Tillery ist der Familienname von:
 Linda Tillery (* 1948), amerikanische Sängerin und Musikproduzentin
 Jerry Tillery (* 1996), amerikanischer American-Football-Spieler